Квартирье́р ( или  (Квартирмейстер) — военнослужащий, направляемый вперёд по пути следования воинского подразделения с целью обследования предполагаемого района размещения и распределения квартир между военнослужащими.

До середины XX века в обязанности квартирьера также входило изучение санитарного состояния района, отношения к армии местного населения, сбор сведений об источниках воды и топлива, наличии и состоянии дорог. Позднее эти обязанности перешли к рекогносцировочным группам.

См. также 
 Интендант
 Комендант
 Комендант главной квартиры

Примечания

Литература 
 

Тыл
Военная наука
История вооружённых сил